Sopka (russ.: kegelförmiger Berg, Vulkan) steht für:

Vulkane in Kamtschatka:
 Awatschinskaja Sopka 
 Itschinskaja Sopka 
 Karymskaja Sopka 
 Kljutschewskaja Sopka
 Korjakskaja Sopka

Berge in Antarktika:
 Gora Sopka, Nunatak im Mac-Robertson-Land
 Granatovaya Sopka Island 
 Sopka Konus, Prinzessin-Elisabeth-Land
 Sopka Vysokaja, Königin-Marie-Land
Weiteres:
 Sopka (Radar)